В настоящее время в Соединённых Штатах насчитывается 2 округа с названием Отсиго ():
 округ '''Отсиго''' — штат Мичиган.
 округ '''Отсиго''' — штат Нью-Йорк.